Arroyo Coronilla ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:

 Arroyo Coronilla (Arroyo Negro), Nebenfluss des Arroyo Negro 
 Arroyo Coronilla (Arroyo Tres Arboles), Nebenfluss des Arroyo Tres Arboles 
 Arroyo Coronilla (Arroyo Malo), zum Einzugsgebiet des Arroyo Malo zählender Fluss
 Arroyo Coronilla (Arroyo Minas Viejas), Nebenfluss des Arroyo Minas Viejas 
 Arroyo Coronilla (Arroyo Caraguatá), Nebenfluss des Arroyo Caraguatá 
 Arroyo Coronilla (Río San José), Nebenfluss des Río San José 

Arroyo del Coronilla ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:
 Arroyo del Coronilla (Arroyo Chamiso), Nebenfluss des Arroyo Chamiso 
 Arroyo del Coronilla (Arroyo Pavón), Nebenfluss des Arroyo Pavón 
 Arroyo del Coronilla (Río San Salvador), Nebenfluss des Río San Salvador 

Arroyo de la Coronilla ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:
 Arroyo de la Coronilla (Río de la Plata), Nebenfluss des Río de la Plata
 Arroyo de la Coronilla (Arroyo Chuy), Nebenfluss des Arroyo Chuy 
 Arroyo de la Coronilla (Arroyo de Soldado), Nebenfluss des Arroyo de Soldado